Bubenheim kan syfta på följande platser:

Tyskland 

 Bubenheim, Mainz-Bingen – kommun, Rheinland-Pfalz, 
 Bubenheim, Donnersbergkreis – kommun, Rheinland-Pfalz,